Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Szamocki – polski ziemianin, poseł na Sejm
 Józef Szamocki – rzymskokatolicki duchowny